C + C = Boum est la cinquante et unième histoire de la série Les Petits Hommes de Pierre Seron. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou, puis sous forme d'album en 1991.

Univers

Synopsis 
Deux robots, l'un en forme de cube et l'autre en forme de tonneau, de quarante centimètres de haut environ. Ils lévitent au milieu d'une rue, allant droit devant eux et démolissant tous les obstacles situés sur leur passage. Tranquillement, ils entrent dans le coffre d'une banque. Pas de Renaud, pas de Petits Hommes.

Personnages 
Les héros de cette histoire ne sont pas les petits hommes, Renaud n'apparaît qu'en guest star à la fin de l'aventure, mais des clones parmi 6 de l'album éponyme.

Seron s'est fait plaisir en donnant comme noms divers aux robots de cette aventure : K2R, 007, TF5, RPR, OMG, BCG, UDF, CONG, PSG, PCF, PSF, FN, CSC, etc.

Historique

Publication

Revues

Album

Liens externes 

Album des Petits Hommes
Album de bande dessinée sorti en 1991
Album Dupuis
Histoire des Petits Hommes
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1991